Main Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Main Building (Kalifornien), ID-Nr. 83003538
 Main Building (West Virginia), ID-Nr. 80004019